Jméno Balduin I. (francouzsky Baudouin) nosilo v historii více vládců:

 Balduin I. Flanderský († 879), zvaný Železná ruka
 Balduin VI. Flanderský (1030–1070), který byl krátce hrabětem z Hainautu jako Balduin I.
 Balduin I. Jeruzalémský († 1118), od roku 1098 jako hrabě Balduin I. z Edessy, později jako král Balduin I. Jeruzalémský
 Balduin I. Konstantinopolský (1172–1205) – latinský císař
 Baudouin I. Belgický (1930–1993) – belgický král

Rozcestníky - panovník